Kigeri (auch Kigeli) ist der Name folgender Personen:

 Kigeri I., 1506–1528 König von Ruanda
 Kigeri II., 1648–1672 König von Ruanda
 Kigeri III., 1768–1792 König von Ruanda
 Kigeri IV., 1853–1895 König von Ruanda
 Kigeri V., 1959–1961 König von Ruanda